Rudno je lahko:
 Rudno, Kraljevo (Srbija)
 Rudno (Slovenija)
Rudno polje (planina)